Lohsdorf ist der Name folgender Orte:

 Lohsdorf (Hohnstein), ein Ortsteil der Stadt Hohnstein in Sachsen
 Lohsdorf (Gemeinde Artstetten-Pöbring), eine Ortschaft in Niederösterreich